Michaeliskirche, St.-Michaelis-Kirche, Michaelskirche, St.-Michaelskirche oder Michaelerkirche bzw. einfach St. Michael, auch Erzengel-Michael-Kirche, ist der Name zahlreicher Kirchen, die das Patrozinium des Erzengels Michael tragen oder nach dieser biblischen Gestalt benannt sind.

Siehe auch:
 Michaelskloster
 Aller Engel
Namensvarianten des Schutzpatrons in anderen Sprachen:
 , , , , flämisch: Sint-Michiels, , ,

Andorra 
 Sant Miquel d’Engolasters

Belarus 
 Kirche des Heiligen Erzengels Michael (Synkawitschy)

Belgien 
 Sint Michiel (Brügge)
 Kathedrale St. Michael und St. Gudula in Brüssel
 Michaelskapelle (Eupen)
 Sankt Michael (Gent)
 Sint Michiel (Hekelgem)
 Sint Michiel (Kortrijk)
 Sint Michiel (Löwen)
 Sint Michiel (Westmeerbeek)

Bolivien 
 San Miguel (Velasco)

Dänemark 
 Lysabild Kirke

Deutschland

A 
 St. Michael (Aachen-Burtscheid)
 St. Michael (Abenheim)
 St. Michael (Adelshofen)
 Buttermarktkapelle St. Michael in Adenau
 Michaeliskirche (Adorf)
 St. Michael (Affing)
 St. Michael (Aichach)
 St. Michael (Albersrieth)
 St. Michael (Albertshausen), Albertshausen (Bad Kissingen)
 St.-Michaels-Kirche (Albstadt)
 Pfarrkirche St. Michael (Alken/Mosel)
 Alte Pfarrkirche St. Michael (Alken)/Mosel
 St. Michael (Allersburg)
 Filialkirche St. Michael Allkofen
 St. Michael in Violau (Gemeinde Altenmünster)
 St. Michael (Altenstadt) in Altenstadt im Pfaffenwinkel
 Michaeliskirche (Altershausen)
 St. Michael (Amberg)
 St. Michael (Andernach)
 St. Michael (Appenweier)
 St. Michael (Arget)
 Michaelshaus (Aschersleben)
 St. Michael (Aufkirch)
 Michaelskirche (Asperg)
 St. Michael (Augsburg-Pfersee)
 St. Michael (Augsburg-Hermanfriedhof)
 St. Georg und Michael (Augsburg-Göggingen)
 St. Michael (Attel)

B 
 Michaeliskirche (Bad Brambach)
 Bad Godesberg
 Michaelskapelle (Bad Godesberg)
 Michael-Kapelle (Bad Godesberg)
 St. Michaelis (Bad Lobenstein)
 St. Michael (Michelsberg) in Bad Münstereifel
 St. Michael, ehemalige Klosterkirche von Kloster Michelsberg in Bamberg
 Michaeliskirche (Bauernheim)
 Michaeliskirche (Bautzen)
 St. Michael (Bayerdilling)
 St. Michael (Benkendorf)
 Michaelskirche (Bensheim)
 St. Michael (Beratzhausen)
 St. Michael (Berg), Gemeinde Oberhausen (bei Peißenberg)
 Berlin
 Michaelskirche (Berlin) in Berlin-Schöneberg
 St. Michael (Berlin-Kreuzberg)
 St. Michael (Berlin-Mitte)
 St. Michael (Berlin-Wannsee)
 St. Michael (Bertoldshofen)
 St. Michael (Biberbach)
 St. Michael (Ummeln) in Bielefeld-Ummeln
 St. Michaelis (Bienenbüttel)
 St. Michael (Binswangen)
 St. Michael (Birnfeld)
 St.-Michaelis-Kirche (Bissendorf)
 Michaeliskirche (Blankenloch)
 St. Michael (Blessem)
 St. Michael (Bobenthal)
 St. Michaelis (Bockelnhagen)
 St.-Michaels-Kapelle (Bockum-Hövel)
 St. Michael (Bollendorf)
 St. Michael in Bornheim-Waldorf, Rhein-Sieg-Kreis
 St. Michael (Bösenburg)
 Michaelskapelle (Böttingen)
 St. Michael (Brachstedt)
 St. Michael (Brachwitz)
 St. Michaelis (Braunschweig)
 St. Michael (Breitenbach)
 St. Michael (Breitensee)
 Bremen
 St. Michaelis (Bremen), ev.
 St. Michael (Bremen-Grohn) (Vegesack / Grohn), ev.
 Michaelkirche der Christengemeinschaft (Mitte/Ostertor)
 Waller Kirche
 St. Michael (Brunntal)
 St. Michaelis (Bucha)
 St. Michael (Buir)
 St. Michael (Burghausen)
 St. Michaelis (Burgstemmen)
 St. Michael (Burgweinting)
 St. Michael (Burgwitz)
 St. Michael Burkhardtsdorf
 St. Michael (Bürstadt)
 Bergkirche St. Michael, Büsingen am Hochrhein
 St. Michaelis (Buttstädt)

C 
 St.-Michaelis-Kirche (Chemnitz)
 St. Michael (Comburg)
 St. Michael (Cremlingen)
 Michaeliskirche (Crossen an der Elster)

D 
 St. Michael (Dahlenburg)
 Michaelskirche (Darmstadt)
 St. Michael (Zieglbach) in der Gemeinde Dasing
 St. Michael (Dedenborn)
 Michaelskapelle (Deidesheim)
 St. Michael (Denklingen)
 St. Michael (Detmold-Hiddesen)
 St. Michael (Diesenbach)
 St. Michael (Donaustauf)
 St. Michael (Dormagen)
 St. Michael (Dornheim)
 St. Michael (Lanstrop) in Dortmund
 St.-Michaels-Kirche (Dresden)
 Michaelis-Kirche (Drütte) in Drütte
 St. Michael (Duisburg-Meiderich)
 St. Michael (Dühren)
 St. Michael (Düllstadt)
 St. Michael (Düsseldorf-Lierenfeld), katholische Kirche St. Michael im Düsseldorfer Stadtteil Lierenfeld

E 
 Michaelskirche (Eberbach)
 St. Michael (Eggenfelden-Kirchberg)
 St. Johann Baptist und Michael (Egmating)
 St. Michael (Ehenfeld)
 St. Michael (Ehlhalten)
 St. Michael (Wüstensachsen), in Ehrenfeld, OT Wüstensachsen
 Michaelskirche in Einhausen (Hessen)
 Michaelskapelle (Ellwangen)
 Michaelskirche Elstra
 Michaelskirche in Eltingen (Leonberg)
 St. Michael und Johannes der Täufer (Eltmann)
 St. Michael (Emden)
 St. Michael (Engerda), Thüringen
 St. Michael (Engertsham), Niederbayern
 Michaelskirche in Entringen (Ammerbuch)
 Michaeliskirche (Erfurt)
 St. Michael (Erfurtshausen)
 Michaelskirche (Espelkamp)
 St. Michael am Wasserturm (Essen)
 St. Michael (Essen-Dellwig)
 St. Michael (Etterzhausen)
 St. Michael (Etting)
 St. Michael (Ettleben)
 St. Michael (Euerfeld)
 St.-Michaelis-Kirche (Eutin)

F 
 St. Michael (Fatschenbrunn)
 Michaelskirche (Fechheim)
 St. Michael auf dem Berge in Feuchtwangen (abgegangen)
 St. Michael (Feuchtwangen) im Kloster Unserer Lieben Frau zu Feuchtwangen
 St. Michael (Fischach)
 Evangelische Kirche Flierich
 St.-Michael-Kirche (Flensburg-Weiche)
 Michaelskirche bei Neu-Wülflingen (Forchtenberg)
 Michaelskapelle (Frankenbrunn), Bayern
 Michaeliskirche (Frankfurt-Berkersheim)
 St. Michael (Frankfurt-Nordend)
 St. Michael (Freiburg im Breisgau)
 St.-Michaels-Kapelle (Freiburg im Breisgau)
 St.-Michaelis-Kirche (Friedrichswalde), Brandenburg
 Michaelskirche (Fulda)
 St. Michael (Fünfbronn)
 St. Michael (Fürth)

G 
 St. Michael in Gaißach (Isarwinkel) 
 St. Michael (Gamstädt)
 St. Michael (Gardelegen)
 St. Michael (Garmisch-Partenkirchen – Burgrain)
 St. Michael (Gattenhofen)
 St. Michael (Gaurettersheim)
 St.-Michaelis-Kapelle (Northen), Gemeinde Gehrden
 Wallfahrtskirche St. Michael, Geisingen-Leipferdingen 
 Michaeliskirche (Gelnhaar)
 St. Michaelis (Gerdau)
 St. Michael (Gersweiler)
 St. Michael (Göllingen)
 St. Michael (Göttingen)
 St. Michael (Gnotzheim)
 St. Michael (Gochsheim)
 St. Michael (Granterath)
 St. Michael (Griefstedt)
 Friedhofskirche St. Michael (Bad Griesbach)
 St. Michael (Großbüllesheim)
 St. Michael (Großebersdorf)
 St. Michael (Großkochberg)
 St. Michaelis (Großleinungen)
 St. Michael (Großrinderfeld)
 St. Michael (Großromstedt)
 St. Michaelis (Groß Munzel)
 St. Michaelis (Groß Schneen)
 St. Michael in Großschwindau
 St. Michael (Großweingarten)
 St. Michaelis (Grubingen), 1778 abgebrochen
 St. Michael (Gudenhagen)

H–I 
 St. Michael (Habelsee)
 St. Michael (Häg)
 Hamburg
 Hauptkirche St. Michaelis, Wahrzeichen, genannt der Michel
 Kleiner Michel
 St. Michael (Hamburg-Bergedorf)
 Michaeliskirche (Hamburg-Neugraben-Fischbek)
 St.-Michaels-Kirche (Hamburg-Sülldorf)
 St. Michael (Hammelburg)
 Hannover
 Michaeliskirche (Hannover), ev.-luth. Kirchenbau in Hannover-Ricklingen
 Michael-Kirche (Hannover) der Gemeinde der Christengemeinschaft im Stadtteil Hannover-Zoo
 Michaeliskirche (Harbarnsen)
 Schlosskirche Harburg
 St. Michael (Harsefeld)
 St. Michael (Harlanden)
 St.-Michaelis-Kirche (Heemsen)
 St. Michael (Heidelberg)
 St. Michael (Helgoland)
 St.-Michaelis-Kirche (Hemmoor-Basbeck)
 St. Michael (Hengersberg)
 Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis
 St. Michael (Herbolzheim, evangelisch)
 St. Michael (Herbolzheim, katholisch)
 St. Michael (Heroldsbach)
 St. Michael (Heßlar)
 St. Michael in Geistingen
 St. Michael in Westerhausen
 Michaeliskirche Hildesheim
 St. Michael (Michelskirchen) (Hilgertshausen-Tandern)
 St. Michaelis (Hof)
 St. Michael (Hofheim/Ried)
 St. Michael (Hofstetten) bei Gemünden am Main
 St.-Michaels-Kirche (Hofstetten) bei Aschaffenburg
 St. Michaelis (Hohenaspe)
 St. Michael (Hohnsberg)
 St. Michael (Holt)
 St. Michael (Holzen)
 St. Michael (Homburg)
 St.-Michaels-Kapelle (Hoppengarten)
 St. Michael (Horbach)
 St. Michael (Hösbach)
 St. Michael (Ober-Ingelheim)
 St. Michaelis (Intschede)
 St. Michael (Inzell)
 St. Michael (Istein)

J–K 
 St. Michael (Jena)
 St. Michael (Jesenwang)
 Michaeliskirche (Kaltenkirchen)
 St. Michael (Karlsruhe)
 Michaeliskirche (Katensen)
 Michaeliskirche (Katzhütte)
 St. Michael (Kaubenheim)
 St. Michael (Kelz)
 St. Michael (Kempten)
 Michaelskapelle (Kempten) („Erasmuskapelle“)
 St. Michael (Hohenrad) (Kempten)
 Michaelskapelle (Kiedrich)
 St. Michael (Kienberg)
 St. Michael und Jakobus (Kirchahorn)
 St. Michael (Kirchborchen)
 St. Michael (Kirchengel)
 St. Michael (Kirchenlamitz)
 Stadtkirche Kirchhain
 St. Maria und Michael (Kirnberg)
 ehemalige Michaelskirche, Kitzingen OT Etwashausen
 Michaeliskirche (Klausheide)
 Michaeliskirche (Klein-Karben)
 St. Michaelis (Kleinobringen)
 Michaelskapelle (Koblenz)
 St. Michael (Kochel am See)
 Köln
 Erzengel-Michael-Kirche (Köln)
 St. Michael (Köln)
 St. Michael (Königsdorf), Oberbayern
 St. Michael (Königstein im Taunus-Mammolshain)
 Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis
 St. Michael (Niederdollendorf)
 St. Michael in Uthweiler
 St. Michael (Körprich)
 St.-Michaelis-Kirche (Kranichfeld)
 St. Michael (Kreenheinstetten)
 St. Michael (Krugzell)
 St. Michael (Krumbach)
 St.-Michael-Kirche (Krummin)
 St. Michael (Kürnach)
 Michaelskirche (Kürnbach)
 St. Michael (Kützberg)

L–O 
 St. Michael (Larrieden)
 Michaelskirche (Maar) im Ortsteil Maar (Lauterbach) von Lauterbach (Hessen)
 St. Michael (Leer)
 Michaeliskirche (Leipzig)
 Michaeliskapelle (Lembeck)
 St. Michael (Lentersheim)
 St. Michael (Leuzendorf)
 St. Michael in Leverkusen-Opladen
 St. Michael (Limburg an der Lahn)
 St. Michael (Lonau) im Harz
 St. Michael (Lörzweiler)
 St. Michael (Losheim) in Losheim (Hellenthal) in der Eifel
 St. Michael (Ludwigsstadt)
 St. Michaelis (Lüneburg)
 St. Michaelis (Lütjenburg)
 St. Michael (Ludwigsfelde)
 St. Michael (Ludwigshafen)
 Gemeindezentrum St. Michael, Magdeburg
 St. Michael (Mainroth)
 Michaelskirche Malsburg-Marzell, Teilort Kaltenbach
 St. Michael (Mannheim-Blumenau)
 St.-Michaels-Kapelle (Marburg) („Michelchen“)
 St. Michael (Marienrode)
 Michaeliskirche (Markersdorf)
 St. Michael (Markt Berolzheim)
 St. Michael Markt Nordheim-Herbolzheim
 Michaelskirche (Marktoberdorf) siehe St. Michael (Bertoldshofen)
 St. Michael (Marktzeuln)
 St. Michael (Meckenheim-Merl)
 Michaelskapelle (Meckenheim-Merl)
 St. Michael (Mengkofen-Steinbach)
 St. Michaelis (Menteroda)
 St. Michael (Mering)
 St. Michael (Mettenheim)
 St. Michael (Michaelsbuch)
 St. Michael und St. Georg (Michelau im Steigerwald)
 St. Michael (Michelfeld)
 St. Michael (Michelrieth)
 Kloster Michelsberg
 Dorfkirche Michelsdorf
 Kath. Pfarrkirche St. Michael (Michelsneukirchen)
 St. Michael (Mockersdorf)
 St. Michael (Moosburg an der Isar)
 Michaeliskirche in Mosbach bei Feuchtwangen
 St. Michael (Mülheim)
 München
 St. Michael (München), heute eine Meditationskirche
 St. Michael (München-Berg am Laim)
 St. Michael (München-Perlach)
 St. Michael (München-Freimann)
 Kirche des Heiligen Erzengels Michael (München)
 Erzengel-Michael-Kirche (München)
 St. Michael (Münster)
 St. Michael Münster (Hessen)
 St. Michael (Munster)
 St.-Michaelis-Kapelle (Müssingen)
 St. Michael (Friedhofskirche Nägelstedt)
 Kloster Neunkirchen am Brand
 St. Michael Neuenburg am Rhein, OT Grißheim
 St. Michael (Neuhof) in Neuhof bei Fulda
 St. Michael (Neuses am Sand), Bayern
 St. Michael und St. Gertraud (Neustadt am Main)
 Michaeliskirche (Neustadt am Rennsteig), Thüringen
 St. Michael (Neustadt an der Aisch), ehemalige Kapelle in Neustadt an der Aisch (vgl. Liste der Baudenkmäler in Neustadt an der Aisch#Ensemble Altstadt Neustadt an der Aisch)
 St. Michael (Neutraubling)
 St. Michael (Feldkirchen), Neuwied, OT Feldkirchen, Rheinland-Pfalz
 St. Michael (Niederdollendorf)
 St. Michael (Niederjosbach)
 St. Michael (Niederrotweil)
 St. Michael (Nürnberg)
 St. Michael (Oberhausen)
 St. Michael (Oberheckenbach)
 St. Michael (Oberhinkofen)
 St. Michaelis (Oberkleen)
 St. Michael (Obermerzbach)
 St. Michael (Obermichelbach)
 Michaelskapelle (Obervolkach)
 St. Michael (Oberwildenau)
 St. Michael (Obing)
 Michaelskapelle (Ochsenfurt)
 Michaelskirche (Ötisheim)
 Michaeliskirche (Ohrdruf)
 Michaelskapelle (Oppenheim)
 St. Michael, kath. Kapelle (Osterfeld) (profaniert)
 St. Michael (Ostrau), Petersberg, OT Ostrau
 St. Michael (Ottmaring)
 Michaelskirche (Ottobrunn)

P–R 
 St. Michael (Paring)
 St. Michael (Passau)
 St.-Michaels-Kirche (Pfofeld)
 St. Michael (Pforzheim)
 St. Michael (Piesport)
 St. Michael (Pinneberg)
 St. Michael (Prappach)
 St. Michael (Probbach), Mengerskirchen, OT Probbach
 St. Michaelis (Pützlingen)
 St. Michael (Raguhn)
 St. Michael (Ramersdorf)
 St. Michaelis (Rebenstorf)
 St. Michael (Regen)
 St. Michael (Regensburg)
 Michaelskirche (Reichelsheim)
 St. Michael (Reichenbach)
 St. Michael (Reichenkirchen)
 St. Michael (Reisbach)
 St. Michael (Remkersleben)
 St. Michael (Rheidt-Hüchelhoven)
 St. Michael (Reinstädt)
 St. Michael (Rheinfelden-Karsau)
 Michaelskapelle (Riegel am Kaiserstuhl)
 Pfarrkirche St. Michael (Rimbach in der Oberpfalz)
 Kapelle St. Michael, Kall-Rinnen
 Michael-Kirche (Rödinghausen)
 St. Michael (Rötgesbüttel)
 Michaeliskirche (Rohr)
 St. Michael (Rohrborn), Thüringen
 Michaeliskirche (Ronnenberg), Region Hannover, Niedersachsen
 St. Michael (Rosenheim)
 Michaeliskloster (Rostock)
 St.-Michaelis-Kirche (Rühle)
 St. Michael (Ruhlkirchen)
 Michaeliskirche (Rüllschau)

S–U 
 St. Michael (Saarbrücken)
 St. Michael Salmendingen
 St. Michael (Salzgitter-Lebenstedt)
 St. Michael (Sandberg)
 St. Michael (St. Ingbert)
 St. Michael (Sausenhofen)
 St. Michael (Schatzhofen)
 Michaeliskirche (Schirgiswalde)
 St. Michael (Schlagenhofen)
 Michaelskirche (Schlüchtern)
 St.-Michaelis-Kirche (Schmiedefeld) (Gemeinde Großharthau)
 Michaeliskirche (Schmiedefeld (Saalfeld))
 St.-Michaelis-Kirche (Schnega)
 Burgkirche Schöllang, Burgkirche St. Michael (Schöllang)
 St. Michael (Schönhausen) (profaniert)
 St. Michael und St. Elisabeth (Schröck)
 St. Michael (Schwäbisch Gmünd)
 St. Michael (Schwäbisch Hall)
 St. Michael (Schwanberg)
 St. Michael (Schwarzersdorf)
 St. Michael (Schweickershausen)
 St. Michael (Schweinbach)
 St. Michael (Schweinfurt)
 Michaeliskirche (Schwicheldt)
 St. Michael (Bilderlahe), Seesen, Ortsteil Bilderlahe
 St. Michael (Seeshaupt)
 St. Michael (Seiferts)
 St. Michael (Sendschotten)
 St. Michael (Serba)
 St. Michael (Siegen)
 St. Michael (Sielmingen) (Stadt Filderstadt)
 St. Michael (Sohren)
 St. Michael (Sonthofen)
 St. Michael (Speldorf)
 St. Michael (Stadtsteinach)
 Pfarrkirche St. Michael in Stallwang
 St. Michael (Stavern)
 St. Michael (Steffeln)
 St. Michael (Steinbach)
 St. Michael (Stephanshausen)
 Friedhofskirche St. Michael (Straubing)
 Pfarrkirche St. Michael (Strub)
 St. Michael (Stuttgart-Sillenbuch)
 Michaelskirche (Wangen) (Stuttgart-Wangen)
 St. Michael (Suffersheim)
 Michaelskirche (Sulz am Eck)
 St. Michael (Arlach), Kapelle St. Michael im Tannheimer Ortsteil Arlach
 St. Michael (Thalmässing)
 St. Michael (Thann)
 St. Michael (Thierstein)
 Schlosskapelle St. Michael (Tittmoning)
 St. Michael (Tondorf)
 St. Michael (Train)
 St. Michael (Trier-Mariahof)
 St. Michael (Trier-Oberkirch), Michaeliskapelle im Trierer Ortsteil Oberkirch des Stadtteils Zewen
 St. Michael (Tüntenhausen), Freising-Tüntenhausen
 St. Michael (Ueschersdorf)
 St. Michael zu den Wengen (Ulm)
 St. Michael (Ummendorf)
 St. Michael (Unterasbach)
 St. Michael (Untergriesbach, Ndb.)
 Michaelskapelle (Untergrombach)
 St. Michael (Unter-Hambach)
 St. Michael (Unterkürnach)

V–Z 
 St. Michael (Velbert-Langenberg)
 St. Michael Veringendorf
 St. Michael (Viernheim)
 St. Michael (Vöhringen)
 St. Michael (Volkach)
 Kapelle St. Michael Volkringhausen
 St. Michael (Wachstedt)
 St. Michael (Wachtendonk)
 St. Michael (Wain)
 St. Michael (Walchsing)
 St. Michael (Waldbröl)
 St. Michael (Waldniel)
 Kirche St. Michael Waldprechtsweier
 Michaelskirche (Waiblingen), Michaelskirche in Waiblingen
 St.-Michaelis-Kirche (Bissendorf), Wedemark, OT Bissendorf
 St. Michael, Weiden in der Oberpfalz
 St. Michael am Gurtstein, Weidenberg in Oberfranken, Bayern
 St. Michael (Weiler in den Bergen)
 St. Michael, Weilheim in Oberbayern, OT Marnbach
 St. Michael (Weißenborn), Thüringen
 St. Michael (Weißenbronn)
 St. Michael (Wemmetsweiler), katholische Dorfkirche von Wemmetsweiler (Saarland)
 St. Michael (Wenigmünchen)
 St. Michael (Wermelskirchen)
 St.-Michaelis-Kirche (Weßmar)
 Michaeliskapelle (Wetzlar)
 Michaelskirche in Winterbach, Remstal
 St. Michael (Wiesenbach)
 Ev. Michaelis-Kirche Wiedersberg
 Michaelskirche (Wieseck)
 St. Michael Wietze
 St. Michael (Wilhelmshaven)
 Michaeliskirche (Windischholzhausen)
 St. Michael (Winterspelt)
 Evang. Kirche St. Michael in Sehnde-Wirringen
 St. Michael (Wittlingen)
 Michaeliskirche (Wohra)
 Michaeliskirche (Wolfsburg-Fallersleben)
 St. Michael (Wolfsburg-Vorsfelde)
 St. Michael (Woltersdorf)
 St. Michael in (Wörleschwang)
 St. Michael (Hofdorf) in Wörth an der Donau, Ortsteil Hofdorf
 Michaelskirche, Wuppertal-Elberfeld
 St. Michael (Priesterseminarkirche Würzburg)
 St. Michaelis (Zehren)
 St. Michaelis (Zeitz) in Zeitz, Sachsen-Anhalt
 St. Michael (Zimmern)
 Kath. Expositurkirche St. Michael in Zinzenzell
 St. Michael (Zweikirchen)

Estland 
 (Schwedische) St. Michaels-Kirche Tallinn

Finnland 
 Michaeliskirche (Finström)
 Michaelskirche (Helsinki-Kontula)
 St. Michael (Keminmaa)
 Mikaelin Kirkko (Michaelskirche) (Turku)

Frankreich 
 St-Michel d’Aiguilhe
 Protestantische Kirche Saint-Michel (Allenwiller)
 Basilique St-Michel de Bordeaux
 St-Michel de Caderousse
 St-Michel de Crillon-le-Brave
 St-Michel de Draguignan
 St-Michel de Malaucène
 St-Michel (Marseille)
 Basilika St-Michel-Archange (Menton)
 Mont-Saint-Michel
 St-Michel (Roussillon)
 St-Michel (Salon-de-Provence)
 St-Michel (Saint-Michel (Charente))
 Saint-Pierre-et-Saint-Michel (Saint-Urcize)
 St-Michel d’Uchaux
 St-Michel de Velleron

Indien 
 Kathedrale Hl. Michael (Coimbatore)

Italien 
 Santi Michele e Gaetano in Florenz
 San Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo, Apulien
 San Michele in Foro in Lucca
 Sant’Angelo a Nilo in Neapel
 San Michele Maggiore in Pavia
 San Michele Arcangelo in Perugia
 San Michele Arcangelo a Pietralata in Rom
 San Michele in Sassia in Rom
 San Michele Arcangelo in Sant’Angelo in Vado
 Sacra di San Michele, bei Turin
 St. Michael (Völs) in Südtirol
 San Michele in Isola, in Venedig

 Pfarrkirche St. Michael (Innichen) in Südtirol
 Michaelskapelle, genannt Engelsburg, in Neustift in Südtirol

Kanada 
 Basilika St. Michael (Miramichi)
 Kathedrale St. Michael (Sherbrooke)
 Kathedrale St. Michael (Toronto)

Kasachstan 
 Erzengel-Michael-Kathedrale (Oral)
 Erzengel-Michael-Kirche (Qaskeleng)

Litauen 
 St.-Erzengel-Michael-Kirche (Bukonys)
 Kirche des Erzengels Michael (Kaunas)
 Hl.-Erzengel-Michael-Kirche (Rietavas)
 Hl.-Erzengel-Michael-Kirche (Upninkai)

Luxemburg 
 Michaelskirche (Luxemburg)

Malaysia 
 St. Michael’s and All Angels Church (Sandakan)

Mexiko 
 Kirche San Miguel Arcángel vom Konvent von Huejotzingo (Puebla)
 Catedral de San Miguel Arcángel, Orizaba

Niederlande 
 St. Michaël (Buttinge)
 Sint-Michaëlkerk (Harlingen) (Harlingen)
 Michaëlskerk (Koudekerke)
 Grote of Sint-Michaëls-Kerk (Oudewater) in Oudewater
 Sint-Michiels-Kerk in Sittard
 Abteikirche Thorn
 Sint-Michaëlskerk (Zwolle)

Norwegen 
 Mikaelshulen

Österreich 
Burgenland
 Franziskanerkirche und Kloster St. Michael
 Pfarrkirche St. Michael im Burgenland
 Katholische Pfarrkirche Großpetersdorf
 Pfarrkirche Landsee
 Pfarrkirche Neudörfl an der Leitha
 Katholische Pfarrkirche Neufeld an der Leitha
 Pfarrkirche Schattendorf
 Pfarrkirche Tadten

Kärnten
 Pfarrkirche St. Michael ob Bleiburg
 Filialkirche St. Michael (Feldkirchen in Kärnten)
 Pfarrkirche Fürnitz/Brnca
 Pfarrkirche Moosburg
 Filialkirche St. Michael (Villach)

Niederösterreich
 St. Michael (Burgschleinitz)
 Basilika Sonntagberg
 Pfarrkirche Fischamend
 Pfarrkirche Getzersdorf
 Pfarrkirche Jahrings
 Pfarrkirche Kaumberg
 Pfarrkirche Gumpoldskirchen
 Michaelskapelle (Eichgraben)
 Pfarrkirche Grünbach am Schneeberg
 Pfarrkirche Haag (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Hadres
 Pfarrkirche Haunoldstein
 Pfarrkirche Hof am Leithaberge
 Pfarrkirche Hohenwarth
 Pfarrkirche Litschau
 Pfarrkirche Orth an der Donau
 Pfarrkirche Pulkau
 Michaelskapelle Propstei Zwettl
 Pfarrkirche St. Michael am Bruckbach
 Wehrkirche St. Michael in der Wachau
 Pfarrkirche Steinakirchen am Forst
 Pfarrkirche Waldenstein
 Filialkirche Waltersdorf an der March
 Karner Eggenburg
 Karner Wiener Neustadt

Oberösterreich
 Basilika Mondsee
 Pfarrkirche Eberschwang
 Pfarrkirche Feldkirchen an der Donau
 Pfarrkirche Geinberg
 Pfarrkirche Hohenzell
 Pfarrkirche Leonding
 Pfarrkirche St. Michael (Linz)
 Pfarrkirche Michaelnbach
 Pfarrkirche Pucking
 Pfarrkirche Raab
 St. Michael ob Rauchenödt
 Pfarrkirche Reichersberg
 Pfarrkirche Schwanenstadt
 Pfarrkirche Steyr-St. Michael
 Michaelskapelle (Ulrichsberg)

Salzburg
 Stiftskirche Mattsee
 Michaelskirche (Salzburg)

Steiermark
 Pfarrkirche Gleinstätten
 Pfarrkirche Grafendorf bei Hartberg
 Michaelskirche (Gratkorn)
 St.-Michaels-Kapelle (Rottenmann)
 Pfarrkirche Trautmannsdorf
 Marktkirche hl. Michael (Übelbach)
 Michaelkirche Voitsberg

Tirol
 Pfarrkirche Ellmau
 Pfarrkirche Gnadenwald
 Pfarrkirche Leisach
 Benefiziatkirche St. Michael (Lienz)
 Pfarrkirche Schönwies
 Pfarrkirche Thierbach

Vorarlberg
 Kapelle Hl. Michael (Farnach)
 Alte Pfarrkirche Feldkirch-Tisis
 Pfarrkirche Gaschurn
 Michaelskapelle (Hittisau)
 Friedhofskirche hl. Michael (Rankweil)
 Pfarrkirche Sibratsgfäll

Wien
 Michaelerkirche (Wien-Heiligenstadt)
 Michaelerkirche (Wien-Innere Stadt)

Philippinen 
 Basilica of St. Michael the Archangel in Tayabas, Provinz Quezon

Polen 
 Erzengel-Michael-Kirche (Binarowa)
 St. Michaelis (Breslau-Elbing)
 St. Michael (Bystrzyca Kłodzka)
 Erzengel-Michael-Kirche (Dębno Podhalańskie)
 Albertus-Magnus-Kirche (Gliwice), auch Erzengel-Michael-Kirche genannt
 St. Michael (Grodków)
 Erzengel-Michael-Kirche (Katowice)
 St. Michael (Lewin Kłodzki)
 St. Michaelis (Michalice)
 St. Michael (Olesno)
 St.-Michaels-Kirche (Opole)
 Kościół św. Michała i Matki Boskiej Szkaplerznej, Postolin, Pommern
 St. Michael (Prudnik)
 St.-Michaels-Kirche (Rozmierz)
 St. Michaelis (Schreibersdorf)
 Cerkiew św. Michała Archanioła (Smolnik)
 St.-Michaelis-Kirche (Staniewice)
 St. Michael (Steinkirche), heute Mariä Heimsuchung
 St. Michaelis (Strehlen), 1945 zerstört
 Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła (Szybowice), Pfarrkirche Erzengel St. Michael (Schnellewalde)
 Basilika Mariä Himmelfahrt und Erzengel Michael, Trzemeszno
 Cerkiew św. Michała Archanioła (Turzańsk)
 Sw. Michała (Wiry, Groß Wierau)
 Michaelskirche (Żernica)

Portugal 
 Konkathedrale São Miguel Arcanjo, Castelo Branco
 São Miguel (Tresminas)

Rumänien 
 Kathedrale St. Michael (Alba Iulia)

Russland 
 Erzengel-Michael-Kirche (Jaroslawl)
 Erzengel-Michael-Kathedrale (Moskau)
 Erzengel-Michael-Kathedrale (Nischni Nowgorod)
 Erzengel-Michael-Kirche (Tschernjachowsk) (ehem. Reformierte Kirche Insterburg)

Schweiz 
 Felsenkirche St. Michael in Raron
 St. Michael (Altendorf)
 St. Michael (Basel)
 St. Michael (Dietlikon)
 Jesuitenkirche St. Michael in Freiburg
 Sankt Michaelskirche (Meiringen)
 Saint-Michel (Tramelan)
 St. Michael (Wabern)
 St. Michael (Zollikerberg)
 St. Michael (Zug)

Serbien 
 Kathedrale des hl. Michael in Belgrad
 Kirche des Erzengels Michael (Jagodina)
 Holzkirche Hl. Erzengel Michael (Tršić)

Slowakei 
 Michaelskirche (Košice)

Spanien 
 San Miguel Arcángel (Alastuey)
 San Miguel (Eiré)
 San Miguel de Estella
 San Miguel de Lillo, Asturien
 San Miguel Arcangel (Sotosalbos), Kastilien-Leon
 Sant Miquel de Colera
 Sant Miquel del Corb

Tschechien 
 Erzengel-Michaels-Kirche (Andělská Hora)
 Erzengel-Michael-Kirche Blatno u Chomutova
 Erzengel-Michael-Kirche Blšany
 Erzengel-Michael-Kirche Brložec
 Kirche St. Michael Brünn
 Kirche St. Michael Chožov
 Kirche St. Michael Děpoltovice
 Kirche St. Michael Dětřichovice
 Kirche St. Michael Horní Záhoří
 Kirche St. Michael Hošťálkovy
 Erzengel-Michael-Kirche Jiříkov
 Kirche St. Michael Maršíkov
 Kirche St. Michael Moravskoslezský Kočov
 Kirche St. Michael Olmütz
 Kirche St. Michael Polička
 Ehemalige Kirche St. Michael (Prager Altstadt)
 Kirche St. Michael (Prager Neustadt)
 Kirche St. Michael (Kleinseite)
 St. Michael (Prag-Podolí)
 Erzengel-Michael-Kirche Prag-Smíchov, Holzkirche, 1929 aus den Karpaten (Ukraine)
 Kirche St. Michael Razová
 Kirche St. Michael Rejchartice
 Kirche St. Michael Roudno
 Kirche St. Michael Staré Město u Uherského Hradiště, ursprünglich Rotunde, 9. Jhd.
 Kirche St. Michael Švábenice
 Kirche St. Michael Vrbno pod Pradědem
 Kirche St. Michael Znojmo
 Kirche St. Michael Žižkovo Pole

Ukraine 
 Michaelskirche, Lwiw
 Erzengel-Michael-Kathedrale, Mariupol
 Kirche des Erzengels Michael, Uschok

Ungarn 
 Kathedrale St. Johannes und St. Michael, Eger
 St. Michael (Sopron)
 Kirche Hl. Erzengel Michael (Szentendre)
 Kathedrale St. Michael (Veszprém)

Vereinigtes Königreich 
 St Michael and All Angels (Barton Turf), England
 Kathedrale St. Michael (Coventry)
 Covington Parish Church
 St. Michael’s Church (Ditton)
 St Michael’s Church, Dumfries
 Church of St Michael and All Angels (Downholme)
 St Michael’s Church, Framlingham
 Great Malvern Priory
 Church of St Michael and All Angels (Haworth), England
 St Michael and All Angels’ Church, Helensburgh, Schottland
 St Michael’s Kirk, Inveresk
 St Michael’s Church (Linlithgow)
 London:
 St Michael Bassishaw
 St Michael, Cornhill
 St Michael Crooked Lane
 St Michael Paternoster Royal
 St Michael Queenhithe
 St Michael Wood Street
 St. Michael’s Church (Michaelchurch), England

Vereinigte Staaten 
 orthodoxe St. Michael’s Cathedral in Sitka, Alaska

Volksrepublik China 
 St.-Michaels-Kathedrale Qingdao

Zypern 
 Archangelos Michail (Choli)
 Archangelos Michail (Pedoulas)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)
Michael